Le tournoi de basket-ball des Jeux méditerranéens 2009 s'est déroulé du 27 juin au 5 juillet aux Elettra Sports Hall, Ortona Sports Hall, Teramo Sports Hall et the Roseto Sports Hall à Pescara.

Épreuves au programme

Hommes

Tour préliminaire

Tour final

Femmes

Tour préliminaire

Tableau final

Classement

Notes et références 

Basket-ball
Basket-ball aux Jeux méditerranéens
Basket-ball Jeux mediterraneens 2009
Jeux mediterraneens 2009
Compétition de basket-ball en Italie